Tecpán, ville du Guatemala
 , municipalité du Mexique